Paulding County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Paulding County (Georgie) – okres státu Georgie
 Paulding County (Ohio) – okres státu Ohio